

Geografia

Cros – comune del dipartimento del Gard
Cros – comune del dipartimento del Puy-de-Dôme
Cros-de-Géorand – comune del dipartimento dell'Ardèche
Cros-de-Montvert – comune del dipartimento del Cantal
Cros-de-Ronesque – comune del dipartimento del Cantal
Le Cros – comune del dipartimento dell'Hérault
Port-Cros – isola francese nel Mar Mediterraneo

Persone
Antoni Gómez i Cros (1809-1863) – pittore spagnolo
Charles Cros (1842-1888) – poeta, inventore e scrittore francese
Charlie Cros (1912-...) – calciatore inglese
Pierre de Cros o Cros de Calimafort (XIV secolo-1361) – cardinale e vescovo cattolico francese, zio dell'omonimo pseudocardinale
Pierre de Cros detto anche il cardinale di Arles (1320 circa-1388), pseudocardinale, vescovo e abate francese
Pierrick Cros (1991) – calciatore francese, di ruolo portiere
Pierrick Cros (1992) – calciatore francese, di ruolo difensore
Yves Cros (1923-1995) – ostacolista francese

Altro
Académie Charles Cros – organizzazione di critici e specialisti musicali
Battaglia di Port Cros – episodio della seconda guerra mondiale al largo della Costa Azzurra